Miejscowości w Polsce
 Żółta Kolonia – część wsi Świerczyna w woj. świętokrzyskim w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Żółta Kolonia – część wsi Lipówka w woj. świętokrzyskim w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce